Natte peut signifier :
 Une natte, un ouvrage de vannerie, tissu de paille, de jonc ou de bambou servant à couvrir les planchers ou à revêtir les murs des pièces d'habitations ;
 Une natte, ou tresse, une manière d'assembler par entrelacement des cheveux ;
 Une natte ou un nattier, un représentant d'une espèce d'arbres de Madagascar ;
 Une natte capillaire, un assemblage de tuyaux fins (tube capillaire) équipé d’un répartiteur et d’un collecteur.